Tilo puede referirse a:

 Tilo o Tilia: Árbol de la familia de las malváceas (anteriormente clasificados en su propia familia, las tiliáceas), nativos de las regiones templadas del hemisferio norte. 
 Tila o Té de tila, infusión preparada con plantas de dicho árbol.
 Til o tilo, árbol de la familia de las lauráceas típico de la laurisilva macaronésica.
 TiLo: servicio ferroviario transfronterizo entre Suiza e Italia. El vocablo es un acrónimo de la denominación en italiano del servicio: Treni Regionali Ticino Lombardia.
El nombre común de la planta Crataegus monogyna.
 Tilo Wolff: Músico alemán creador de la banda de metal gótico Lacrimosa.

Véase también 
Los Tilos,  desambiguación.